Чилийская революция () может означать:

 Независимость Чили (1810—1823)
 Революция 1851 года
 Революция 1859 года
 Революция 1891 года
 Революция 1970—1973 годов.

История Чили